Osoby:
 Günter Wand – niemiecki dyrygent
 Karl Wand – niemiecki ambasador

Zobacz też:
 Hohe Wand
 Rote Wand
 Schwarze Wand
 Wandt